

Geografia

Grecja 
 Leka – wieś

Norwegia 
 Leka – miasto

Osoby 
 Leka II – albański polityk
 Arian Leka – albański pisarz
 Marianna Leka – albańska śpiewaczka
 Paul Leka – amerykański muzyk

Zobacz też 
 Léka